Blixt ist der Familienname folgender Personen:
 Ella Blixt (* 1983), schwedische Indietronic-Musikerin
 Lars Blixt (* 1976), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Blix